KMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koinambe (Papua Nuova Guinea)
 kmb – codice ISO 639-3 della lingua kimbundu